Риос де Агва Вива има више значења:

 Риос де Агва Вива (Чапала), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Риос де Агва Вива (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику